Izabal (departement), een departement van Guatemala;
 Izabal (plaats), een plaats in dit departement;
 Izabalmeer, een meer in dit departement.